Maut bezeichnet:
 Maut, Gebühr für die Nutzung von Bauwerken wie Straßen oder Tunnel
 Maut (Brauchtum), Kärntner Brauch vor der kirchlichen Hochzeit

geographisch:
 Maut (Gemeinde Krimml), Ortslage beim Gerlospass, Gemeinde Krimml, Pinzgau, Land Salzburg

Siehe auch:

 Mauth (Begriffsklärung)
 Maud